Fresa de peix, conjunt d'ous de peix i per extensió el període en què es realitza la posta i fecundació dels ous
 Fresa (arada), màquina de conrear amb l'eix horitzontal
 Fresa (eina), peça circular, de tall múltiple, usada en màquines fresadores per al mecanitzat de peces
 Fresa y chocolate, pel·lícula cubana del 1994

Vegeu també 
 Maduixa